Il singolare dell'Andalucia Tennis Experience 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Jelena Janković ha vinto in finale 6–3, 3–6, 6–3 contro Carla Suárez Navarro.

Teste di serie 

  Serena Williams (primo turno)
  Jelena Janković (campionessa)
  Kaia Kanepi (quarti)
  Anabel Medina Garrigues (semifinali)

 Carla Suárez Navarro (finale)
 Sara Errani (quarti)
 Sorana Cîrstea (semifinali)
 Cvetana Pironkova (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andalucia Tennis Experience 2009